В мужском турнире по баскетболу на летней Универсиаде 2011 в Шэньчжэне (Китай) приняли участие 23 сборных команд. Турнир проходил с 13 по 22 августа 2011 года. В турнире не приняла участия сборная ЮАР и вместо неё никто не был заявлен.

Участники

Групповой этап

Группа А 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Группа B 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Группа С 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Группа D 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Квалификация за 17-23 места

Матчи за 17-23 места

Матчи за 21-23 места 
 Матчи за 21-23 места

 Матч за 21 место

Матчи за 17-20 места 
 Матч за 17-20 места

 Матч за 19-е место

 Матч за 17-е место

Квалификация за 9-16 места

Матчи за 9-16 места

Матчи за 13-16 места 
 Матч за 13-16 места

 Матч за 15-е место

 Матч за 13-е место

Матчи за 9-12 места 
 Матчи за 9-12 места

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матч за 7-е место

 Матч за 5-е место

Статистика турнира

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Медалисты

Итоговая таблица

Сноска 
 по окончании группового этапа снялась с турнира из-за проблем с травмированными игроками. В оставшихся матчах ей засчитали технические поражения со счётом 0:20 и она заняла 23-е место.

Примечания

Ссылки 
 Баскетбольный турнир на сайте универсиады 2011
 Календарь баскетбольного турнира на летней Универсиаде 2011
 Мужской баскетбольный турнир универсиады 2011 на сайте eurobasket.com
 Результаты баскетбольного турнира на универсиаде 2011 
 Статистика игроков на мужском баскетбольном турнире универсиады 2011

Летняя Универсиада 2011
Баскетбол на летних Универсиадах
2011 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Китае